Мара́нта () — род растений семейства Марантовые (Marantaceae), произрастающих в тропической Америке.

Назван в честь средневекового врача и ботаника Бартоломео Маранты (1500—1571).

Ботаническое описание 
Многолетние травы с клубневидным корневищем.

Листья прикорневые или двурядно расположенные на стеблях.

Цветки трехчленные, асимметричные, в верхушечных колосовидных соцветиях.

Плод — односемянная коробочка. Некоторые виды культивируют как крахмалоносные растения.

Значение 

Наибольшее значение имеет Maranta arundinacea, веретенообразно утолщенные корневища которой перерабатываются в муку (так называемый вест-индский арроурут), используемую в диетическом питании.

Пестролистая маранта беложилковатая (Maranta leuconeura) и её разновидности выращивают как декоративные растения в оранжереях и комнатах. Представляет собой травянистое клубневое вечнозеленое растение с членистыми стеблями и декоративными яйцевидными листьями до 15 см длиной. Неприхотлива, хорошо зимует на окнах при обычной температуре.

Наиболее популярны три разновидности маранты беложилковатой. У разновидности Керхова () листья ярко-зелёные, вдоль центральной жилки расположены 4—5 пар крупных оливково-коричневых пятен; у разновидности краснолистной () — отчетливые красные жилки; у разновидности массангенской () — темно-зелёный, почти чёрный, лист с серебристыми жилками.

Виды 

Род включает 43 или 42вида:

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 Комнатные растения — Маранта

Комнатные растения
Марантовые
Флора Северной Америки
Флора Южной Америки
Таксоны растений, названные в честь людей
Многолетние травы